Bolton kan avse:

 Bolton (auktor) – en auktorsförkortningför flera personer
 Bolton (efternamn) - ett engelskt efternamn samt personer med namnet
 Bolton Group
 Bolton Wanderers FC – en engelsk professionell fotbollsklubb i Bolton, Greater Manchester
 IK Bolton – en handbollsklubb från Stockholm

Geografi

Kanada 

 Bolton, Ontario, ort,

Storbritannien 

 Bolton, Greater Manchester, grevskapshuvudort, England, Borough of Bolton, 
 Metropolitan Borough of Bolton, ett storstadsdistrikt i England, 
 Bolton, Cumbria, England, Cumbria, 
 Bolton, East Riding of Yorkshire - en ort i East Riding of Yorkshire, England
 Bolton, Northumberland - en ort i Northumberland, England
 Bolton, Skottland - en ort i East Lothian, Skottland
 Bolton, West Yorkshire - en ort i Bradford, West Yorkshire, England
 Bolton-by-Bowland - en ort i Lancashire, England 
 Bolton-le-Sands - en ort i Lancashire, England 
 Bolton-on-Swale - en ort i North Yorkshire, England
 Bolton upon Dearne - en ort i South Yorkshire, England
 Bolton Abbey - en ort i North Yorkshire, England 
 Bolton Bridge - en ort i North Yorkshire, England 
 Bolton Green - en ort i Lancashire, England
 Bolton Houses - en ort i Lancashire, England
 Bolton Percy (ort) - en ort i North Yorkshire, England 
 Bolton Percy (parish) - en civil parish i North Yorkshire, England
 Bolton Town End - en ort i Lancashire, England   
 Bolton Woods - en ort i Bradford, West Yorkshire, England  
 Boltonfellend - en ort i Cumbria, England
 Boltongate - en ort i Cumbria, England
 Castle Bolton - en ort i North Yorkshire, England
 Boltons - en civil parish i Cumbria, England
 Bolton Low Houses - en ort i Cumbria, England 
 Bolton New Houses - en ort i Cumbria, England 
 Bolton Wood Lane - en ort i Cumbria, England

USA 

 Bolton, Mississippi, Hinds County, 
 Bolton, North Carolina, ort, Columbus County, 
 Bolton, Massachusetts, Worcester County, 
 Bolton, Connecticut – en kommun (town) i Tolland County, Connecticut
 Bolton, New York – en kommun (town) i Warren County, New York
 Bolton, Vermont – en ort i Chittenden County, Vermont

Se även 
 Mount Bolton – flera